Władysław Trzaska (1881-1964), księgarz, wydawca
 Władysław Trzaska, pułkownik MO